Inherit the Wind (toneelstuk)
 Inherit the Wind (1960), een film van Stanley Kramer
 Inherit the Wind (1965), een film van George Schaefer
 Inherit the Wind (1988), een film van David Greene
 Inherit the Wind (1999), een film van Daniel Petrie